Колцешти има више значења:

 Колцешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Колцешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији